Kővágó ist der Familienname folgender Personen:
 Károly Kővágó (* 1906; † unbekannt), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Kővágó (* 1979), ungarischer Leichtathlet